Trachysalambria är ett släkte av kräftdjur. Trachysalambria ingår i familjen Penaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Trachysalambria